Tour of Croatia (pol. Dookoła Chorwacji, chorw. Kroz Hrvatsku) – wyścig kolarski rozgrywany w Chorwacji. Od 2007 roku należy do cyklu UCI Europe Tour i ma kategorię 2.1. 

Wyścig odbył się po raz pierwszy w roku 1994 i organizowany jest co rok, w ostatnich latach (2002-2006, 2008-2014) wyścig nie odbywał się. 

W wyścigu startowali polscy kolarze. W 2007 roku dwa etapy wygrał Marcin Sapa i jeden Piotr Zaradny, w 2015 Maciej Paterski wygrał cały wyścig.

Lista zwycięzców

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona wyścigu
 Tour of Croatia na stronie cyclingarchives.com

Wyścigi kolarskie wielodniowe
Sport w Chorwacji